DPG har flere betydninger:

 Deutsche Physikalische Gesellschaft - de tyske fysikeres forening og verdens største fysikerforening
 Diplomatic Protection Group – en afdeling af London Metropolitan Police
 Tha Dogg Pound – amerikansk rap-gruppe
 Dugway Proving Ground – kemisk og biologisk prøvefacilitet for den amerikanske hær
 DPG-videoformat – videoformat for Nintendo DS